Der Casino Cup 1982 war ein Damen-Tennisturnier in Hittfeld bei Hamburg. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 5. bis 11. Juli 1982 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 1982
Tennisturnier in Hamburg